Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1961 se dispute à Berkeley du  au .

Darlene Hard remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Darlene Hard et Ann Haydon-Jones.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1961
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1961
Sport en septembre 1961
Octobre 1961